Roberta A. Heinleina
 Lista odcinków serialu Czterej pancerni i pies#Odcinek 16: Daleki patrol